Шат:

 Шат — одно из названий титула «принц крови», но не наследника престола в Тюркском каганате.
 Шат, Шат-гора — устаревшее название Эльбруса.
 Шат — арабское женское имя, которое переводится как «весёлая»
 Шат () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Шат или кат — историческое название небольших парусных транспортных судов, которые использовались в европейских странах.
Реки
 Шат (приток Упы) — река в Тульской области.
 Шат (приток Верхней Терси) — река в Кемеровской области.